Катрин может означать:

 Катрин — женское личное имя.
 «Катрин» — оперетта Анатолия Кремера.
 Катрин (род. 1993) — российская певица и писательница.

См. также 
 Катрина